Palazzo Doria si riferisce a palazzi o ville storiche un tempo o ancora oggi di proprieta della famiglia Doria – in origine De Auria (Latino: de filiis Auriae; Ligure: Döia) – un'antica e benestante famiglia aristocratica genovese che ha svolto un ruolo importante nella storia della Repubblica di Genova e dell'Italia dal dodicesimo al sedicesimo secolo.

 Villa del Principe (Genova), villa del Principe Ammiraglio Andrea Doria, uno dei principali edifici storici di Genova. 
 Palazzo Doria, palazzo dei Rolli nel centro storico di Genova, parte del sito Patrimonio dell’Umanita dell’UNESCO Genova: Le Strade Nuove e il sistema del Palazzi dei Rolli
 Palazzo Doria, palazzo nel centro storico di La Spezia
 Palazzo Doria Carcassi, edificio nel centro storico di Genova
 Palazzo Doria-Centurione, edificio nel centro storico di Genova
 Palazzo Doria d'Angri, palazzo storico di Napoli
 Palazzo Doria-Danovaro, edificio del centro storico di Genova
 Palazzo Doria Pamphili (Avigliano) palazzo storico di Avigliano
 Palazzo Doria-Pamphili, edificio storico di Roma
 Palazzo Doria-Serra, edificio del centro storico di Genova
 Palazzo Doria-Spinola, Palazzo dei Rolli nel centro storico di Genova, oggi sede della Provincia di Genova e della Prefettura, parte del sito Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO Genova: Le Strade Nuove e il sistema del Palazzi dei Rolli.
 Palazzo Doria-Tursi, Palazzo dei Rolli nel centro storico di Genova, oggi Palazzo Municipale, parte del sito Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO Genova: Le Strade Nuove e il sistema del Palazzi dei Rolli
 Palazzo Agostino Doria, palazzo del centro storico di Genova
 Palazzo Branca Doria, palazzo del centro storico di Genova
 Palazzo Giorgio Doria, palazzo del centro storico di Genova
 Palazzo Lamba Doria, edificio storico di Genova

Pagine correlate 
 Villa Doria